Billie Jean King e Owen Davidson hanno battuto in finale Lesley Charles e Mark Farrell, 6–3, 9–7.

Teste di serie

  Billie Jean King /  Owen Davidson (Campioni)
  Jimmy Connors /  Chris Evert (terzo turno)

  Alex Metreveli /  Ol'ga Morozova (quarti di finale)
  Kim Warwick /  Evonne Goolagong (quarti di finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Torneo di Wimbledon 1974